Kaltsas ist der Familienname folgender Personen:

Nikos Kaltsas (born 1990), griechischer Fußballer
Nikolaos Kaltsas, griechischer Archäologe